Cherry Ripe (chocolade), een soort chocolademerk
 Cherry Ripe (nummerstation), een Brits nummerstation
 Cherry Ripe (gedicht), een gedicht van Thomas Champion 
 Cherry Ripe (lied), een Engels lied
 Cherry Ripe (litho), een litho van John Everett Millais
 Cherry Ripe, deel 2 van Twee oude Engelse liederen van Frank Bridge 
 Cherry Ripe (film), film uit 1921 met Mary Odette